Dag (bouwkunde), het binnenvlak van het materiaal dat een opening omsluit
 Dagmaat (oppervlaktemaat), een traditionele vlaktemaat, de hoeveelheid hooiland een maaier op één dag kon maaien